«Богач, бедняк» — роман Ирвина Шоу, написанный в 1969 году.

Экранизации 
  — телесериал 1976 года (США).
 «Богач, бедняк» — телевизионный художественный фильм 1982 года (СССР).

См. также 
  |